Ultra har flera betydelser:
 Ultra- – ett prefix i svenska, som till exempel i:
ultraviolett – elektromagnetisk strålning
 ultrarapid – filmning med högre hastighet än vid uppspelningen
 ultramaraton – en gren inom löpning

 Ultra – förkortning för Umeå Lokaltrafik
 Ultra (kulturförening) – en kulturförening i Handen 
 Ultra (signalspaning) – (brittisk militär benämning på underrättelser som härstammade från dekrypterad Enigma-trafik
 Ultra (album) – ett musikalbum av Depeche Mode 1997
 Ultra (tidskrift) – en kortlivad finländsk kulturtidskrift som utgavs 1922
Ultra (Ultra Music Festival)

Se även
 Ultras – ett samlingsnamn för en stor mängd supportergrupper runt om i världen